Existuje více nositelů příjmení Pfitzner:
 Alexander Pfitzner (1880–1910), maďarský průkopník aviatiky
 Dirk Pfitzner (* 1969), německý fotbalista
 Felix Pfitzner (1883–1945), německý filmový producent a funkcionář filmového průmyslu
 Hans Pfitzner (1869–1949), německý hudební skladatel, klavírista, dirigent a hudební pedagog
 Josef Pfitzner (1901–1945), historik, protektorátní náměstek pražského primátora německé národnosti
 Marc Pfitzner (* 1984), německý fotbalista
 Michael Pfitzner (* 1972), německý fotbalista
 Rudolf Pfitzner (1864–1921), německý entomolog
 Werner Pfitzner (* 1961), německý fotbalista
 Wilhelm Pfitzner (1853–1903), německý anatom a vysokoškolský učitel

Německá příjmení
Česká příjmení